Fischhof heißen folgende geographische Objekte:

 Fischhof (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Fischhof (Deising), Wüstung des Ortsteils der ehemaligen Gemeinde Deising, Landkreis Kelheim, Bayern
 Fischhof (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Fischhof (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft von Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Fischhof (Tirschenreuth), ehemaliger Meier- und Ökonomiehof
 Fischhof (Wien), Straße in Wien

Fischhof ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fischhof (1816–1893), österreichischer Arzt und liberaler Politiker
 Adolf Fischhof (Bildhauer) (19. Jh.), österreichisch-ungarischer Bildhauer und Medailleur
 Ágota Fischhof (1895–1976), ungarische Bibliothekarin und Autorin
 Erich Fischhof (1913–1988), österreichisch-schweizerischer Sänger; mit seiner Frau Nanny Namensgeber des Fischhof-Preises
 Georg Fischhof (1859–1914), österreichischer Porträt-, Figuren- und Landschaftsmaler
 Jakob Benjamin Fischhof (1883–1947), jiddischer Schriftsteller
 Josef Fischhof (1768–1827, auch Joseph Fischhoff), deutscher Philosoph, Jurist und Schriftsteller
 Joseph Fischhof (1804–1857), österreichischer Komponist, Pianist und Musikschriftsteller
 Jozef Fischhof (1897–1973), tschechischer Bauingenieur
 Robert Fischhof (1856–1918), deutscher Pianist